Бригада «Норд» () — основное тактическое соединение сухопутных войск Норвегии. До 2009 года бригада входила в 6-ю дивизию.

Состав

2020 год 
Состоит из восьми батальонов и роты военной полиции:
 Бронетанковый батальон (Сетермоэн, фюльке Тромс-ог-Финнмарк) (Leopard 2, CV90)
 Механизированный батальон «Телемарк» (Рена, фюльке Хедмарк) (Leopard 2, CV90)
 2-й механизированный батальон (Шолль, фюльке Тромс-ог-Финнмарк) (CV90)
 Артиллерийский дивизион (Сетермоэн, фюльке Тромс-ог-Финнмарк) (K9 Thunder)
 Медицинский батальон (Сетермоэн, фюльке Тромс-ог-Финнмарк)
 Инженерно-сапёрный батальон (Шолль, фюльке Тромс-ог-Финнмарк)
 Батальон связи (Бардуфосс, фюльке Тромс-ог-Финнмарк)
 Учебный батальон (Бардуфосс, фюльке Тромс-ог-Финнмарк)
 Рота военной полиции (Бардуфосс, фюльке Тромс-ог-Финнмарк)

Примечания 
Комментарии

Источники

Армия Норвегии
Механизированные и моторизованные бригады